Kansas City Airport kan verwijzen naar vliegvelden in the Kansas City agglomeratie:
 Kansas City International Airport (IATA: MCI)
 Charles B. Wheeler Downtown Airport (IATA: MKC)